Сен-Барба́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 50 км на північний захід від Ліможа.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Барбан, Бюсьєр-Пуатвін, Дарнак i Тія було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Уар-е-Гартамп.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 351,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Барбан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Барбан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня В'єнна